Rainbow Six, romanzo di Tom Clancy
 Rainbow Six, serie di videogiochi